Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marc-Kevin Goellner che ha battuto in finale Ivan Lendl 1-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (semifinali)
 Boris Becker (secondo turno)
 Petr Korda (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (secondo turno)

 Ivan Lendl (finale)
 Arnaud Boetsch (secondo turno)
 Fabrice Santoro (semifinali)
 Marc Rosset (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1993
ATP Tour 1993